Low Moor kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Low Moor (Iowa)
Low Moor (Virginia)